Соревнования 'в метании копья на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 15 и 17 августа 2013 года. 

Чемпионом мира стал чешский метатель Витезслав Веселы, второе место досталось Теро Питкямяки из Финляндии, бронзовую медаль завоевал лидер мирового сезона россиянин Дмитрий Тарабин.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный результат 82.50 (Q) или 12 лучших спортсменов (q).

PB — лучший результат в карьере, NR — национальный рекорд

Финал 

NR — национальный рекорд

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Метание копья (мужчины)
2013